«Киркук» (, ) — футбольный клуб из одноименного Иракского города. Был основан в 1947 году под названием «Киркук», в 1977 году был переименован в «Вахид Хузайран», в 1991 вернулся к своему первому имени. Играет свои домашние матчи на Олимпийском стадионе Киркука. Команда впервые приняла участие в иракской премьер-лиге в 1983 году. После вылета в первую лигу, они вскоре вернулись, выиграв иракскую первую лигу и получив путёвку обратно в премьер-лигу в 2001 году.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Курдистана: 2009/10

Статистика выступлений

Ссылки 
 Информация о клубе на kurdishglobe

Футбольные клубы Ирака
Курдские футбольные клубы